PTP je zkratka pro:

Peer-to-peer – aplikační síťový protokol pro přenos dat mezi dvěma počítači v síti
Picture Transfer Protocol – protokol přenosu dat pro digitální fotoaparáty
Point to Point – způsob spojení přístrojů v síti
Precision Time Protocol – protokol definovaný normou IEEE1588 umožňující přesnou časovou synchronizaci v počítačových sítích
PET Transfer Protocol – protokol počítačů Commodore
periodická tabulka prvků
pomocné technické prapory – Vojenské tábory nucených prací (VTNP) v poválečném Československu

Externí odkazy 
 

Zkratky